Ягодкино — название населённых пунктов в России:

 Ягодкино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Ягодкино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Ягодкино — деревня в Торжокском районе Тверской области.